Стахановский завод ферросплавов
 Сыктывкарский фанерный завод